Wannenwetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wannenwetsch (* 1959), deutscher evangelischer Theologe
 Stefan Wannenwetsch (* 1992), deutscher Fußballspieler